Kraszew (powiat Brzeziński), een plaats in het Poolse district Brzeziński, woiwodschap Łódź
 Kraszew (powiat Łódzki Wschodni), een plaats in het Poolse district Łódzki wschodni, woiwodschap Łódź